Ari puede referirse a:

ari (‘sí’), afirmación en idioma quechua.
Ari Boyland (1987), actor neozelandés protagonista de la serie televisiva neozelandesa de ciencia ficción La Tribu.
Ari (1977-) nombre artístico de la emecé (maestra de ceremonias) española de origen dominicano Arianna Puello.
Ari, un atolón en las islas Maldivas.
Ari (Italia), una localidad en la provincia de Chieti (Italia).
Ari Morales, personaje ―interpretado por el actor colombiano Jon Ecker― de la serie de televisión colombiana ¡Popland! (2011).

Las siglas ARI pueden referirse a:
ARI (Acoustics Research Institute: Instituto de Investigación Acústica) en Austria.
Argentinos por una República de Iguales, una alianza política de Argentina creada en 2000, de la que derivó el partido ARI.
Coalición Cívica ARI (Afirmación para una República Igualitaria), un partido político argentino creado en 2002.
ARI (Associazione Radioamatori Italiani: Asociación de Radioaficionados Italianos).
ARi (Astronomisches RechenInstitut: instituto de investigación astronómica del estado alemán), en Baden-Württemberg.
ARI (Autofahrer-Rundfunk-Informationssystem: sistema de información de difusión para conductores), en Alemania.
ARI (Área de Rehabilitación Integral).
ARI (Aguas residuales Industriales).

Siglas